Asbury (Alabama)
Asbury (Dale megye, Alabama)
Asbury (Iowa)
Asbury (Kentucky)
Asbury (Minnesota)
Asbury (Missouri)
Asbury (New Jersey)
Asbury (Nyugat-Virginia)
Asbury Park, New Jersey
Asbury, Észak-Karolina (egyértelműsítő lap)